„We’ll Be Together” – singel Sandry z albumu Into a Secret Land (1988)
 „We’ll Be Together” – singel Stinga z albumu ...Nothing Like the Sun (1987)